La littérature syriaque connaît plusieurs auteurs du nom d'Ébedjésus:

 Ébedjésus bar Berika, dit Ébedjésus de Nisibe, fin du  ;
 Ébedjésus bar Shaharé, mort en 971 ;
 Ébedjésus bar Bahriz, métropolitain d'Arbelès et de Mossoul ()